Gierłoż – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn 
 Gierłoż – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda

Zobacz też 
 Gierłoż Polska
 Nowa Gierłoż
 Stara Gierłoż